Дискография американской панк-рок-группы Ramones.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Сборники 
 High School Confidential 1979
 L.A. and Aberdeen 1979
 Ramones Mania (Лучшее 1976—1988), Май 1988 (# 168 USA)
 All The Stuff (And More!) Volume 1, Май 1990
 All The Stuff (And More!) Volume 2, Сентябрь 1990
 End of the Decade 1990
 Hey! Ho! Let’s Go: The Anthology, (Лучшее 1975—1996) Июль 1999 (# 74 UK)
 Ramones Mania Vol. 2, (Лучшее 1989—1996) Апрель 2000
 You Don’t Come Close 2001
 Masters of Rock: Ramones, (Лучшее 1989—1995) Август 2001
 Best of the Chrysalis Years, (Лучшее 1989—1995) Май 2002
 Loud, Fast Ramones: Their Toughest Hits, (Лучшее 1975—1996) Октябрь 2002
 The Chrysalis Years, (Final four albums plus Loco Live) Декабрь 2002
 The Best of the Ramones, (Лучшее 1989—1995) Май 2004
 Weird Tales of the Ramones, Август 2005 (пятидисковый сет с лучшими песнями, видеоклипами и комиксами о группе)
 Greatest Hits, (Лучшее 1976—1989) Июнь 2006
 Brats on the Beat: Ramones for Kids (2006)

Концертные альбомы 
 It’s Alive, Апрель 1979 — Записан 31 декабря 1977 года в Лондоне. (# 27 UK)
 Loco Live, Март 1992 — Записан в Марте 1991 в Барселоне, Испания.
 Greatest Hits Live, Июнь 1996 — Записан в 29 февраля 1996 года в Нью-Йорке.
 We’re Outta Here, Ноябрь 1997 — Запись последнего концерта Ramones, 6 августа 1996 в Лос-Анджелесе, Калифорния.
 You Don’t Come Close, май 2001 — .Записан 11 сентября 1978 года в Бремене, Германия.
 NYC 1978, Август 2003 — Записан 7 января 1978 года в Нью-Йорке
 1975 — Arturo Vega’s Loft, New York, USA (Live)
 1976 — Hey Ho It Was Twenty Years Ago (Live)
 1977 — Whisky A Go Go LA (Live)
 1978 — Gabba Gabba Hey (Fuck The Grind) (Live)
 1978 — March Of The Pinheads (Live)
 1979 — Buffalo, New York (Live)
 1980 — Raisin' Hell (Live)
 1982 — The Chinese Wall (Live)
 1983 — Live Philadelphia — Riplay Hall (Live) 1986 — Live in Amsterdam (Live) 1989 — European Tour, Summer of '89 (Live) 1989 — Leicester, UK (Live)'
 1990 — Escape From Zagreb (Live)
 1991 — Auditorio De Castrelos, Vigo, Spain (Live)
 1991 — Master Of Rock (Live)
 1992 — Wesalface (Live)
 1997 — Blitzkrieg Bash (Joey, Dee Dee Ramone & Dictators) (Live)

 Трибьют-альбомы 
 2003 — We’re a Happy Family 2005 — Ramoneskidz: Russian DIY Tribute to the Ramones Фильмография и видео 
 The Blank Generation (1976)
 Rock 'n' Roll High School (1979)
 Lifestyles of the Ramones (1990)
 The Simpsons (1993, «Rosebud» эпизод)
 We’re Outta Here! (1997)
 Ramones - Around the World (1998)
 The Ramones and I (2002)
 End of the Century (2003)
 Ramones: Raw (2004) (личные материалы Marky Ramone+концертные записи)
 Ramones: The True Story (2005)
 Too Tough to Die: a Tribute to Johnny Ramone (2006)
 It’s Alive 1974-1996 (2007)

 Мюзиклы 
 2005: Gabba Gabba Hey

 Бутлеги 
 1987: Greatest Hits
 1987: In Concert New York 1982
 1990: Birthday Party
 1990: Bonzo Goes to Gothenburg
 1990: Summer of ’89
 1990: All Revved Up
 1991: The Chinese Wall
 1991: Let’s Dance
 1992: Europe 1992
 1992 — Halfway to Russia
 1992 — Weaselface
 1993: Solid Gold — Easy Action
 1994: Trash Surfin
 1995: Last Amigo ’95
 1995: Blitzkrieg Pop
 1996: Adios Ramones
 1997: I Wanna Be Your Boyfriend
 2000: You Don’t Come Close
 2001: R.A.M.O.N.E.S.
 2002: Surfin’ Birds
 2003: NYC 1978
 2004: Live, January 7, 1978 at the Palladium, NYC
 2007: Daily Star Sunday

 Примечания к переизданиям 
На CD альбомы Ramones в конце 80-х/начале 90-х издавались неактивно. Большинство архивных релизов было доступно только в японских изданиях. К середине 90-х на рынке возникло несколько изданий самых разных лейблов — не только оригинального Sire Records/Warner Bros., но и более экзотических, таких как Teldec Records.

В оригинальной форме первые четыре альбома долгое время были доступны на CD лишь в составе сборников «All the Stuff and More» без оригинального оформления и текстов, либо в японских и австралийских версиях.

Путанице положил конец архивный лейбл Rhino Records, в 2001/2002 году переиздавший ремастированные версии первых восьми студийных альбомов (Ramones, Leave Home, Rocket to Russia, Road to Ruin, End of the Century, Pleasant Dreams, Subterranean Jungle, Too Tough to Die'') с многочисленными редкими бонус-треками. Это же переиздание легло в основу японской серии в картонках под мини-винил, изданной в 2006 году.

Ramones
Ramones